Женская национальная сборная Дании по софтболу — представляет Данию на международных софтбольных соревнованиях. Управляющей организацией выступает Федерация софтбола Дании (, ).

Результаты выступлений

Чемпионаты мира

Чемпионаты Европы

Примечания

См. также 
 Мужская сборная Дании по софтболу

Ссылки 
  (Федерация софтбола Дании, официальный сайт)
 
 
 
 

Дания
Софтбол в Дании
Софтбол женская